Опалихино — название населённых пунктов в России:

 Опалихино — деревня в Макарьевском районе Костромской области.
 Опалихино — деревня в Суксунском районе Пермского края.